Denumirea de Velcevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Velcevo, un sat în comuna Aprilți, regiunea Loveci;
 Velcevo, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo.